Il toponimo Minglanilla può riferirsi a diverse località:

Minglanilla, municipalità delle Filippine nella Provincia di Cebu
Minglanilla, comune della Spagna nella Provincia di Cuenca